Thanasis Papazoglou (voetballer, 1953), Griekse voetballer, levend van 1953 tot 2021
 Thanasis Papazoglou (voetballer, 1988), Griekse voetballer, geboren in 1988